Burgrabia – tytuł w Cesarstwie Rzymskim Narodu Niemieckiego
 Burgrabia starościński – urząd grodzki w I Rzeczypospolitej
 Burgrabia ziemski – urząd w I Rzeczypospolitej
 Burgrabia zamkowy – urząd w I Rzeczypospolitej